Okidoki bezeichnet:
 okidoki, eine verbreitete Abwandlung des umgangssprachlichen Wortes aus dem Amerikanischen Englisch Okay

Okidoki ist der Name von:
 Okidoki (Achterbahn), einer nach dem abgewandelten englischen Wort benannten Achterbahn in Antwerpen
 Okidoki (Kinderprogramm), einer nach dem abgewandelten Wort benannten Kinderprogrammschiene des ORF
 Okie Dokie, ein Konzert- und Musik-Club in Neuss, Deutschland